Августовка () — село, Ичнянский городской совет,
Ичнянский район, Черниговская область, Украина.

Код КОАТУУ — 7421710101. Население по переписи 2001 года составляло 218 человек.

Географическое положение 
Село Августовка примыкает к пгт Дружба,
на расстоянии в 1 км от села Дзюбовка.
Рядом проходит железная дорога, станция Августовский.
К селу примыкают небольшие лесные массивы.

История 
 1800 год — дата основания.
Есть на карте 1869 года как хутор без названия
В 1911 году на хуторе Айгустов(Заимка) жило 162 человека (82 мужского и 80 женского пола)

Экология и Происшествия 
 В 2-х км от села расположен 6-й арсенал Командования сил поддержки ВС Украины (≈28 га).
 8 октября 2018 года на арсенале произошёл взрыв. 10000 эвакуированы.

Примечания